Левко́вский — фамилия. Женская форма — Левковская. Известные носители:
 Левковский, Александр Евменьевич (1887—1931) — советский религиозный деятель, протоиерей, один из идеологов Российской истинно-православной (катакомбной) церкви.
 Левковский, Алексей Иванович (1924—1985) — советский экономист-востоковед.
 Левковский, Павел Иванович (род. 1974) — российский футболист.

См. также 
 Левковские
 Левко